Trudeau puede hacer referencia a uno o varios artículos de los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Edward Livingston Trudeau (1848-1915), médico estadounidense que estableció el Sanatorio Adirondack Cottage en Saranac Lago, para el tratamiento de la tuberculosis.
 Garretson Beekman Trudeau (1948-), caricaturista estadounidense.
 Joseph Philippe Pierre Yves Elliott Trudeau (1919-2000), político canadiense.
 Justin Pierre James Trudeau (1971-), político canadiense.
 Margaret Trudeau (1948-), escritora, actriz, fotógrafa, anfitriona de shows televisivos, y defensora social de las personas con trastorno bipolar, exesposa de Pierre Trudeau.